Alekseï Vladimirovitch Kroutov - en russe :  et en anglais : , forme la plus souvent usitée - né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche. Il est le fils de Vladimir Kroutov, membre de la fameuse ligne KLM.

Carrière 
Fils du légendaire Vladimir Kroutov, Alekseï Kroutov fait ses débuts en Pervaïa Liga avec la deuxième équipe du CSKA Moscou lors de la saison 1999. Il attend deux saisons dans la troisième division russe avant de fêter sa première apparition en Superliga, toujours avec l'équipe de l'Armée rouge.

Lors de la saison 2002-2003, Kroutov rejoint la deuxième équipe du Lokomotiv Iaroslavl, qui milite en troisième division russe. La saison suivante, il continue son périple dans les divisions inférieures russes en rejoignant les Krylia Sovetov qui évolue en Vyschaïa Liga.

Après deux ans passés dans la banlieue de Moscou, Kroutov retrouve la Superliga en signant avec le Metallourg Novokouznetsk. La saison suivante, il rejoint le Severstal Tcherepovets, toujours en première division.

M'ayant jamais vraiment réussi à s'imposer dans son pays natal, Kroutov profite de la licence suisse qu'il a acquise lorsque son père jouait en Helvétie - période pendant laquelle Alekseï a commencé le hockey - pour rejoindre les ZSC Lions. Cette période lui permet de se faire un nom, remportant le titre de champion de Suisse en 2008, puis la Ligue des champions et la Coupe Victoria en 2009.

Sans contrat à la fin de la saison 2010-2011, Kroutov quitte la Suisse pour retourner dans son pays natal, posant ses valises à l'Avtomobilist Iekaterinbourg.

En , l’attaquant russe à licence suisse signe un contrat jusqu'à la fin de la saison avec le Genève-Servette Hockey Club en LNA.

Palmarès 
 LNA
 Champion en 2008 avec les ZSC Lions
 CHL
 Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
 Coupe Victoria
 Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions

Statistiques 

|1999-2000 || CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga
| 21 || 3 || 8 || 11 || 2 || || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || CSKA Moscou || Superliga
| 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4 || - || - || - || - || - || -
|-
|CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga
| 29 || 13 || 11 || 24 || 36 || || - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga
| 20 || 8 || 9 || 17 || 59|| || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2003-2004 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga
| 28 || 3 || 5 || 8 || 32 || 0 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4|| -4
|-
|Krylia Sovetov 2 || Pervaïa Liga
| 20 || 8 || 9 || 17 || 59 || || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga
| 49 || 4 || 16 || 20 || 52 || +9 || - || - || - || - || - || -
|-
|Krylia Sovetov 2 || Pervaïa Liga
| 3 || 1 || 4 || 5 || 0 || || - || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Metallourg Novokouznetsk || Superliga
| 23 || 0 || 1 || 1 || 14 || -10 || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2006-2007 || Severstal Tcherepovets || Superliga
| 18 || 0 || 2 || 2 || 4 || -4 || - || - || - || - || - || -
|-
| Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || -
|-
| Severstal Tcherepovets 2 || Pervaïa Liga
|| 6|| 5||5 ||10 ||4 || || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || ZSC Lions || LNA
| 46 || 3 || 11 || 14 || 16 || || 17 || 4 || 1 || 5 || 16||
|-
|2008-2009 || ZSC Lions || LNA
| 46 || 10 || 5 || 15 || 18|| || 4 || 0 || 0 || 0 || 0||
|-
|2008-2009|| ZSC Lions || CHL
| 7 || 0 || 1 || 1 || 2|| 0 || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || ZSC Lions || LNA
| 34 || 4 || 5 || 9 || 24 || +1 || 7 || 3 || 2 || 5 || 4||
|-
|GCK Lions || LNB
| 1 || 0 || 0 || 0|| 2 || || - || - || - || - || - || -
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen || 5 || 2 || 0 || 2 || 4|| || - || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || ZSC Lions || LNA
| 47 || 6 || 6 || 12 || 24|| -8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4||
|-
|2011-2012 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 47|| 10|| 14|| 24|| 44|| +3|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 17|| 0|| 0|| 0|| -2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HK Spartak Moscou || KHL || 42|| 7|| 9|| 16|| -5|| 36|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Genève-Servette|| LNA || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 50|| 3|| 9|| 12|| 24|| +3|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 15 || 0 || 0 || 0 || 0 ||-8 || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2015-2016 || Khimik Voskressensk || VHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 0||-3 || - || - || - || - || - ||-
|-
|2016-2017 || HC Red Ice || LNB || 43 || 6 || 7 || 13 || 51 || +8 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4|| -1

Notes et références 

Naissance en février 1984
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Naissance en RSFS de Russie